Schränkung bezeichnet:
 Schränkung (Aerodynamik), Verwindung von Tragflächen
 Schränkung (Kurbelwelle), Versatz der Kurbelwelle aus der Zylindermittenachse eines Hubkolbenmotors
 Schränkung (Säge), Ausbiegung der Zähne einer Säge
 Schränkung, Verdrehung der Blätter von Doppelpaddeln 

Siehe auch:
 Verschränkung